Блонди може да се односи на:

 Израз који се понекад користи за плавокосе особе
 Блонди (музички састав), амерички рок бенд основан 1974. године
 Blondie (албум), албум групе Блонди